Utricularia micropetala  — однолетнее травянистое хищное растение, вид рода Пузырчатка (Utricularia) семейства Пузырчатковых (Lentibulariaceae).

Эндемик тропической части Западной Африки, где распространён в Центральноафриканской Республике, Гвинеи, Нигерии и Сьерра-Леоне. Произрастает на влажных скалах на высоте до 1500 метров над уровнем моря. Вид был описан Джеймсом Смитом в 1819 году.

Классификация 
Вид Utricularia micropetala входит в род Пузырчатка (Utricularia) семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

См. также 
 Виды рода Пузырчатка

Примечания

Литература 
 Taylor, Peter. (1989). The genus Utricularia: A taxonomic monograph. Kew Bulletin Additional Series XIV: London. 

Пузырчатковые
Флора Африки
Эндемики Африки